Genty est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Genty (1958-), bassiste français ;
 Charles Genty (1967-), caricaturiste, illustrateur et peintre français;
 Gérald Genty (1974-), chanteur français ;
 Henriette Genty, connue par son nom de scène Maximilienne (1884-1978), actrice française ;
 Jean Baptiste Genty (1767-1824), peintre et miniaturiste français; 
 Jean-Claude Genty (1945-), coureur cycliste professionnel français;
 Michel Genty (1949-), artiste contemporain français;
 Philippe Genty (1938-), auteur français et créateur de spectacles ;
 Sylvie Genty (1955-2022), actrice et écrivaine française ;
 Yann Genty (1981-), handballeur français.

Divers 
 Genty-Cathiard, un groupe de distribution ;
 Genty, une marque de supermarché ;
 Genty Akylone, une supercar du constructeur français de Genty Automobile.

Patronyme français